Суайя — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Суайя, Аммар (род. 11 июня 1957 года) — тунисский футбольный тренер.
 Суайя, Скандер — тунисский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Туниса.